Landwehr (gemeente), een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Koos Landwehr, een Nederlandse hovenier en botanisch tekenaar

Zie ook
Landweer (krijgsmacht), een onderdeel van een krijgsmacht
Landweer (vestingwerk), een vestingwerk